Список космических агентств — список государственных организаций разных стран, регулирующих деятельность в космической сфере.

Цветовой код
Достижения космических агентств помечены следующим образом:

Список

Бюджеты

Примечания

Ссылки 

 Space Law Blog
 Space Agencies Worldwide by UN HDI
 World map showing location of all these space agencies
 Worldwide Space Agencies by UNOOSA

Списки:Космонавтика